Шёнберг-им-Штубайталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70350.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вилли Шпренгер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница  

Общины Тироля